Wildberger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Wildberger (1910–1986), Schweizer evangelischer Theologe
 Jacques Wildberger (1922–2006), Schweizer Komponist
 Johannes Wildberger (1815–1879), Schweizer Instrumentenmacher und Laienbehandler der Orthopädie
 Jula Wildberger (* 1962), deutsche Altphilologin
 Jürg Wildberger (* 1950), Schweizer Journalist
 Karsten Wildberger (* 1969), deutscher Manager
 Marianne Jehle-Wildberger (* 1937), Schweizer Historikerin
 Martina-Sofie Wildberger (* 1985), Schweizer Konzept- und Performancekünstlerin

Siehe auch:
 Wildberg
 Wiltberger